

Улицы 
Проспе́кт Тракторострои́телей — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект Тракторостроителей — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Проспект Тракторостроителей — улица в Харькове.

Прочее 
 «Проспект Тракторостроителей» — планируемая станция Харьковского метрополитена.